

Musique 
 , mini-album du groupe japonais The GazettE sorti le .

Toponyme 

 Gama, région administrative du district fédéral, au Brésil.
 , petite ville de l'Ouest du Sénégal.
 Gama, ville de la préfecture de Lola, dans la région de Nzérékoré en Guinée.
 Gama, canton de la sous-préfecture de Guidari, dans la région de la Tandjilé-est au Tchad.
 Gama, village du département et la commune rurale de Balavé, dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Gama, village du département et la commune urbaine de Diapaga, situé dans la province de la Tapoa et la région de l'Est au Burkina Faso.
 Gama, municipalité située dans le département de Cundinamarca, en Colombie.

Patronyme 

 Cristovão da Gama, soldat, premier fils de Vasco de Gama ;
 Donato Gama da Silva dit Donato, footballeur international espagnol né au Brésil ;
 Estêvão de Gama (XVe siècle), navigateur, père de Vasco de Gama ;
 Estêvão de Gama (XVIe siècle), gouverneur de la Côte-de-l'Or portugaise et de l'Inde portugaise, deuxième fils de Vasco de Gama ;
 Francisco de Saldanha da Gama (1723-1776), cardinal portugais ;
 Gaspar de Gama (1444-1510?), négociant juif converti au christianisme par Vasco de Gama et lui servant d'interprète ;
 João da Gama, explorateur, petit-fils de Vasco de Gama ;
 José da Gama Carneiro e Sousa (1788-1849), homme d'Etat portugais ;
 Leovegildo Lins da Gama Júnior, ancien footballeur brésilien ;
 Nélson Gama (1972-),  footballeur portugais ;
 Paulo da Gama, explorateur, frère de Vasco de Gama ;
 .

Entreprises 
 Gama TV, chaîne de télévision équatorienne.
 Gama, marque de lessive.

Sciences et techniques 
 Gama Platform, plateforme de simulation avec un environnement de développement intégré.

Homonymie de toponyme